Шу́бников — русская фамилия. Известные носители:
 Шубников, Александр Павлович (1923—1984) — участник битвы за Берлин, Герой Советского Союза.
 Шубников, Алексей Васильевич (1887—1970) — советский физик-кристаллограф, Герой Социалистического Труда.
 Шубников, Георгий Максимович (1903—1965) — генерал-майор инженерно-технической службы, начальник строительства космодрома Байконур.
 Шубников, Кирилл Степанович (1916—1993) — участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы. 
 Шубников, Лев Васильевич (1901—1937) — советский физик, соавтор открытия эффекта Шубникова — де Гааза.
 Шубников, Николай Михайлович (род. 1924) — советский дипломат.